Равен Класен и Раджив Рам — победители турнира.

Посев 

  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Второй раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Первый раунд)
  Хенри Континен /  Джон Пирс (Четвертьфинал)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Полуфинал)
  Марк Лопес /  Фелисиано Лопес (Первый раунд)
  Равен Класен /  Раджив Рам (Титул)
  Иван Додиг /  Марсель Гранольерс (Первый раунд)
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (Финал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Open 2017